Ekran – zasłona (fr. écran)

Funkcje ochronne 
 ekran ochronny (izolacja) – ekranowanie/zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym, również przed niepożądanym wpływem wilgoci, ciepła itd.
 ekran ochronny – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (przy uszkodzeniu izolacji).
 ekran akustyczny – chroni przez hałasem (np. z autostrady), oddziela dwa środowiska akustyczne (studio nagraniowe).
 ekran elektrostatyczny – osłona chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.
 ekran magnetyczny – osłona chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.
 ekran elektromagnetyczny – osłona chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego.
 ekran przeciwkumulacyjny – osłona chroniąca pancerz pojazdu przed pociskami kumulacyjnymi.
 ekran – rodzaj mebla, stanowiący osłonę przed światłem, ciepłem lub przeciągami.

Wyświetlanie obrazu 
 ekran projekcyjny – ściana lub specjalne płótno, na którym wyświetla się obrazy (zastosowania: kino, kino domowe, prezentacje).
 ekran – potocznie o części telewizora lub monitora na której wyświetlany jest obraz (kineskop, wyświetlacze LCD, LED, OLED, PDP); również błyszczący ekran.
 wyświetlacz (LCD, LED, OLED) – część mobilnych urządzeń elektronicznych na której wyświetlane są informacje (np. ekran telewizora, monitora LCD, notebooka, palmtopa, telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3/MP4).
 ekran dotykowy – j.w. wzbogacona o funkcje zaznaczania/wskazywania przez dotyk.

Fotografia, film, multimedia 
 ekran odblaskowy – element służący do odbicia światła w celu uzyskania odpowiedniego oświetlenia fotografowanego (filmowanego) obiektu.
 ekran tytułowy – początkowy fragment filmu lub prezentacji przedstawiający tytuł.

Nazwy własne 
 Ekran (czasopismo) – tygodnik filmowo-telewizyjny.
 Ekran Szostka – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Szostce
 Ekran z bratkiem – magazyn telewizyjny dla dzieci i młodzieży, emitowany w Telewizji Polskiej w latach 1964–1978